Die 27. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 22. bis zum 28. August 2022 in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Weltmeister)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (3. Runde)
  Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Vizeweltmeister)
  Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
  Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
  Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Thom Gicquel / Delphine Delrue (3. Runde)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
  Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Halbfinale)
  Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (2. Runde)
  Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
  Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (2. Runde)
  Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (3. Runde)
  Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran (3. Runde)
  Robin Tabeling / Selena Piek (3. Runde)
  Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (2. Runde)

Ergebnisse

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 bwf.tournamentsoftware.com

Weltmeisterschaft 2022
2022
Weltmeisterschaft